El 31º Campeonato mundial femenino de ajedrez se desarrolló entre mayo y junio del año 2004 en Elistá. Esta edición proclamó como campeona del mundo a la ajedrecista búlgara Antoaneta Stefanova

Participantes 
Lista de las participantes ordenadas según su ELO de abril del 2004.

Resultados

Final

Llaves

Referencias 

Campeonatos mundiales de ajedrez
Campeonatos mundiales femeninos de ajedrez
Competiciones de ajedrez